Gerilsko ratovanje, način ratovanja u kojemu manje vojne ili paravojne jedinice napadaju neprijateljske postrojbe
 Gerila (NK Travnik) - navijačka skupina NK Travnika
 Gerila (NK Moslavina) - navijačka skupina NK Moslavine iz Kutine